Кубок Стамбула 2016 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2016 является уже 12-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Стамбуле, Турция, с 18 по 24 апреля 2016 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Леся Цуренко
 Парный турнир —  Дарья Гаврилова /  Элина Свитолина

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Анна Каролина Шмидлова (№ 34 в мире на тот момент). Словацкая теннисистка проиграла уже в первом раунде теннисистке из квалификации Марии Саккари. Прошлогодняя чемпионка Леся Цуренко защищала свой титул в качестве третьего номера посева, но также проиграла на старте. Титул достался по итогу местной теннисистке Чагле Бююкакчай, которая в финале обыграла пятую сеянную Данку Ковинич. Бююкакчай выиграла дебютный титул в основном туре и стала первой турчанкой, которая выиграла домашний турнир. Марина Мельникова стала единственной представительницей России в основной сетке, однако она проиграла в первом же раунде.

В парном турнире главный приз завоевали Андрея Миту и Ипек Сойлу. Титул им достался после того, как снялись с турнира их соперницы по полуфиналу и финалу. Таким образом, для завоевания титула им потребовалось выиграть только два матча. Прошлогодние чемпионки Гаврилова и Свитолина не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Чагла Бююкакчай обыграла  Данку Ковинич со счётом 3-6, 6-2, 6-3.
 Бююкакчай выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Ковинич сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А.К. Шмидлова
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= М. Саккари
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К. Кнапп
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ш. Се
| RD1-score04-1=63
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ц. Пиронкова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А. Саснович
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= К. Нара
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Д. Ковинич
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= К. Флипкенс
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Д. Векич
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А. Дулгеру
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=63
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К. Козлова
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А. Крунич
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А. Севастова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= М. Заневская
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=65
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Ю. Ларссон
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=7

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= М. Саккари
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ш. Се
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Ц. Пиронкова
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= Д. Ковинич
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= К. Флипкенс
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= К. Козлова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А. Севастова
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Ю. Ларссон
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= М. Саккари
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= Д. Ковинич
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=
| RD3-team03= К. Козлова
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= А. Севастова
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= Д. Ковинич
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= К. Козлова
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Андрея Миту /  Ипек Сойлу''' обыграли  Ксению Кнолл /  Данку Ковинич без игры.
 Миту и Сойлу выиграли дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Кубок Стамбула по теннису
 WTA Тур 2016
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Турция
Теннис
Апрель 2016 года
2016